Kazimierz Szwykowski (zm. w lub po 1830) – członek Komisji Skarbu Litewskiego
 Kazimierz Szwykowski (1814-1899) – syn poprzedniego, lekarz